Улица Правды — улица, проходящая через район Кутузово и Южный район города Подольска. Свое название улица носит в честь одной из наиболее влиятельных ежедневных газет Советского периода «Правда».

Описание 
Свое начало улица Правды берет на перекрестке с улицей Космонавтов и далее уходит в юго-западном, а позднее в северо-западном направлении. Заканчивается улица съездами на Большую Серпуховскую улицу в обоих направлениях, в том числе под существующей эстакадой через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги.

Слева по ходу движения от начала улицы Правды примыкают улица Машиностроителей, Южный проезд и улица Сосновая. Справа по ходу движения от начала улицы примыкает Клубный проезд.

Пересекают улицу Правды — улица Долгого, улица Раевского и улица Большая Серпуховская.

Улица Правды является улицей с двухсторонним движением, за исключением участков съездов на Большую Серпуховскую улицу.

Нумерация домов по улице Правды начинается со стороны улицы Космонавтов.

Почтовый индекс улицы Правды в городе Подольске — 142115.

Примечательные здания и сооружения 
 Футбольный стадион «Планета» (улица Железнодорожная, дом 2 А). Спортивное сооружение ведет свою историю с послевоенных лет, когда стадион начиная с 1947 года стал относиться к Заводу имени Орджоникидзе (Подольский машиностроительный завод). Стадион в настоящее время является футбольной ареной и находится в частной собственности. В результате проведения реконструкции арена была введена в эксплуатацию в 2009 году, вместимость стадиона составила 3120 зрителей. Благодаря наличию полей с искусственным газоном и системе подогрева газона эксплуатация стадиона осуществляется в круглогодичном режиме. Функционирует главное поле для футбола с искусственным газоном и поле для мини-футбола также с искусственным покрытием.
 Подольский завод электромонтажных изделий (улица Правды, дом 31). Предприятие специализируется на производстве термоусаживаемых кабельных муфт, подстанций, электрических шкафов, вводно-распределительных устройств. В 1991 году произошла приватизация производства. Вместе со сменой владельцев предприятия произошла и смена названия. Завод получил название, под которым существует в настоящее время — «Подольский завод электромонтажных изделий». В 2007 году завод отпраздновал 50 летний юбилей с даты своего основания.
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подольский колледж имени А. В. Никулина» (ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А. В. Никулина) (улица Большая Серпуховская, дом 93). Колледж носит имя Александра Васильевича Никулина — главы города Подольска в период с 1990 по 2003 годы, человека много сделавшего для города и вложившего много сил в развитие Подольска и Подольского района. Именем Александра Васильевича названа именная стипендия для одаренных студентов.
 Церковь Георгия Победоносца (Георгиевская церковь) (улица Большая Серпуховская, дом 93). Храм знаменит тем, что в мае 2015 года впервые в истории России принял десницу и чудотворную икону святого великомученика Георгия Победоносца. В храме был организован доступ к святыне со Святой горы Афон, а также проводились церковные мероприятия с молебном. Христианские святыни были доставлены в Россию по инициативе благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира. Программа пребывания реликвий в России помимо Подольска включала такие города как Белгород, Ставрополь, Волгоград, Москва, Элиста, Ярославль, Рыбинск, Санкт-Петербург, Коломна и другие.
 Воскресная школа Храм Великомученника Георгия Победоносца (улица Большая Серпуховская, дом 93, корпус 1).
 Лесопарк «Ёлочки» микрорайона Кутузово в городе Подольске, с прудом (перекресток улицы Правды с Сосновой улицей). На территории парка организуются зоны для массовых праздничных мероприятий и гуляний, а также зоны для активного времяпрепровождения.

Транспорт 
По улице Правды осуществляется движение общественного транспорта. Проходят автобусные городские маршруты № 2, № 2 К, № 4, № 9 К, № 9, № 12, № 51, № 22, № 435, № 530 К, а также городской троллейбусный маршрут № 4.

Примечания

Ссылки 
 Яндекс.Карты — улица Правды
 Карты Google — улица Правды

Правды